Il singolare  del BH Telecom Indoors 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jan Hernych era il detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Pierre-Hugues Herbert.

Adrian Mannarino ha battuto in finale Dustin Brown 7–6(7–3), 7–6(7–2).

Teste di serie

  Blaž Kavčič (primo turno)
  Josselin Ouanna (secondo turno)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Adrian Mannarino (Campione)

  Simon Greul (secondo turno)
  Dustin Brown (finale)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)
  Karol Beck (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BH Telecom Indoors 2013
ATP Challenger Tour 2013